Momi steht für:
 Momi-Tanne (Abies firma), in Japan vorkommende Tanne
 Momi (Schiff, 1919), ein Zerstörer der gleichnamigen Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine
 Momi (Schiff, 1944), ein Zerstörer der Matsu-Klasse der Kaiserlich Japanischen MArine

Momi ist der Familienname von
 Hilaire Momi (* 1990), zentralafrikanischer Fußballspieler

Die Abkürzung MOMI bezeichnet:

 Museum of the Moving Image
 Museum of the Moving Image (London)

MOMI